Буланы́к () — город и район в Турции, в провинции Муш. Население  человек по данным 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Районы Муша